Ruit kan de volgende betekenissen hebben:

 Ruit (meetkunde), wiskundige figuur
 Ruit, een glas in een venster
 Ruit (geslacht), de Nederlandstalige naam voor het plantengeslacht Thalictrum
 Ruit (textiel), een textielpatroon
 een plant uit het geslacht Ruta, meestal de wijnruit
 ruiten (kaartspel), een van de vier "kleuren" in het kaartspel